Halfdansson (en islandais : Hálfdánsson) est un patronyme scandinave dérivé du prénom Halfdan et notamment porté par :

 Eystein Halfdansson (), roitelet norvégien ;
 Hemming Halfdansson (mort en 837), chef danois ;
 Ivar Halfdansson (750- ?),  roi d'Oppland (en Norvège), au cours de la Période de Migration.

Patronyme scandinave